Lágrima
Ou ainda:
Lágrima (álbum) - de Amália Rodrigues
Lágrimas (telenovela) - produção venezuelana

Desambiguação

ja:ティアーズ